Mühlbach est le nom en allemand de la commune italienne de Rio di Pusteria, dans la province autonome de Bolzano, dans le Trentin-Haut-Adige
 Muhlbach-sur-Bruche est une commune française située dans le département du Bas-Rhin ;
 Muhlbach-sur-Munster est une commune française située dans le département du Haut-Rhin.